Гран-прі Бахрейну 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, яка пройшла 3 квітня 2016 року на Міжнародному автодромі Бахрейну в Сахірі, Бахрейн.

Класифікація

Примітки
 — Кевін Магнуссен стартував з піт-лейна, так як був покараний за те, що на другій вільній практиці не заїхав на зважування.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бахрейну
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Квітень 2016